Osoby noszące nazwisko Hüseynov:
 Bədavi Hüseynov (ur. 1991) – azerski piłkarz
 Cavid Hüseynov (ur. 1988) – azerski piłkarz
 Elnur Hüseynov (ur. 1987) – azerski piosenkarz
 Həbibulla Hüseynov (1910–1945) – radziecki wojskowy pochodzenia azerskiego
 Mirzə Davud Hüseynov (1894–1938) – radziecki polityk pochodzenia azerskiego
 Murad Hüseynov (ur. 1989) – azerski piłkarz
 Nazim Hüseynov (ur. 1969) – azerski judoka
 Pənah Hüseynov (ur. 1959) – azerski ekonomista, historyk i polityk
 Qədir Hüseynov (ur. 1986) – azerski szachista
 Rafael Hüseynov (ur. 1955) – azerski teoretyk literatury i tłumacz
 Rafiq Hüseynov (ur. 1988) – azerski zapaśnik
 Rəhim Hüseynov (ur. 1936) – azerski polityk
 Ramal Hüseynov (ur. 1984) – azerski piłkarz
 Rüfət Hüseynov (ur. 1997) – azerski bokser
 Surət Hüseynov (ur. 1959) – azerski wojskowy i polityk
 Vaqif Hüseynov (ur. 1942) – azerski funkcjonariusz KGB
 Vurğun Hüseynov (ur. 1988) – azerski piłkarz
 Vüsal Hüseynov (ur. 1982) – azerski piłkarz
 Yunis Hüseynov (ur. 1965) – azerski piłkarz
 Zəlimxan Hüseynov (ur. 1981) – azerski zapaśnik